Bandholz steht für
 Willy Bandholz, einen deutschen Handballspieler 
 Eric Bandholz, den Gründer und Vorstandsvorsitzenden des US-amerikanischen Bartpflege-Unternehmens Beardbrand
 eine alternative Bezeichnung für den Holzfällerbart